The Park Is Mine (новелла) — новелла Стивена Питерса, вышедшая в 1981 году, посвященная ветеранам войны во Вьетнаме (ISBN 978-0385159531).
 Это мой парк (фильм) () — канадский телефильм 1985 года по новелле Стивена Питерса. Режиссёр Стивен Хиллиард Стерн, в главной роли Томми Ли Джонс.
 The Park Is Mine (альбом) — саундтрек к одноимённому фильму, записанный группой Tangerine Dream, вышедший в 1991 году.
 The Park Is Mine — концертная запись британской рок-группы Pulp, изданная в ноябре 1998.